Дискография The Black Keys, американской рок-группы, состоит из семи студийных альбомов, двух EP, 20 синглов, и концертного альбома.

Студийные альбомы

Коллаборации

Сборники

Видеоальбомы

EP

Синглы

Прочие появления

Видеоклипы

Примечания 

 «Howlin' for You» не вошла в Billboard Hot 100, но достигла 16-й позиции в Bubbling Under Hot 100 Singles чарте, который является продолжением «Горячей сотни Биллборда».
 «Little Black Submarines» не вошла в Billboard Hot 100, но достигла 6-й позиции в Bubbling Under Hot 100 Singles чарте, который является продолжением «Горячей сотни Биллборда».

Ссылки 

Дискографии США
The Black Keys